Should Husbands Marry? – cortometraggio del 1926 diretto da Eddie Cline
Should Husbands Marry? – cortometraggio del 1947 diretto da Del Lord